Села:
 Кулажинці — Київська область, Броварський район
 Кулажинці — Полтавська область, Гребінківський район